ЗМЗ — акронім з літер кирилиці З, М, З. Може позначати:

Підприємства 

 Заволзький моторний завод
 Златоустівський машинобудівний завод

 Запорізький механічний завод

Інше 
 Зброя масового знищення